El nombre Mijaíl Gurévich puede referirse a:

 Mijaíl Iósifovich Gurévich, constructor aeronáutico ruso.
 Mijaíl Naumóvich Gurévich, ajedrecista ruso.